Buštranje je lahko:
 Buštranje, Preševo (Srbija)
 Buštranje, Vranje (Srbija)
 Buštranje, Bujanovac (Srbija)